Oakland Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Oakland Cemetery, Georgia, ID-Nr. 76000627
 Oakland Cemetery (Arkansas), ID-Nr. 00000634
 Oakland Cemetery (Iowa), ID-Nr. 00000984
 Oakland Cemetery (Louisiana), ID-Nr. 77000667
 Oakland Cemetery (Tennessee), ID-Nr. 07000186